2-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1992/93 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 16 клубов. Чемпионом во 2-й раз подряд стал кишиневский «Зимбру».

Состоялся переход на иную, по сравнению с первым сезоном, временную схему проведения чемпионата — «осень — весна».

Участники

Итоговая таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, ГЗ — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки

Результаты матчей

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Молдавии в 1992 году
Спорт в Молдавии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993